Мо́кви:

 Мокви — река в Абхазии.
 Мокви — село в Абхазии.